Список ссавців Намібії містить перелік видів ссавців, записаних на території Намібії. У список не включені свійські тварини, регіонально зниклі види, а також види, присутність яких в країні непевна.

Із 203 зазначених в таблиці видів, 1 — на межі зникнення, 4 перебувають під загрозою вимирання, 7 є уразливими, 7 — близькі до загрозливого стану, для оцінки статусу 16 видів даних недостатньо.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Намібія
Ссавці Намібії
Списки:Намібія